Manuae (Cookeilanden), atol behorende tot de Cookeilanden.
 Manuae (Frans-Polynesië), atol behorende tot Frans-Polynesië.